Jarak,  vrsta umjetnoga potoka ili kanala.

Naselje u Srbiji
 Jarak (Srijemska Mitrovica, Srbija), naselje u općini Srijemska Mitrovica